Бранденбургские ворота:

 Бранденбургские ворота — архитектурный памятник, символ Берлина.
 «Бранденбургские ворота» — станция Берлинского метрополитена.
 Бранденбургские ворота — архитектурный памятник (городские ворота) Потсдама.
 Бранденбургские ворота — архитектурный памятник (городские ворота) Калининграда, б. Кенигсберга.

 «Бранденбургские ворота» — опера Джакомо Мейербера